Toom ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Toom (* 1942), russischer Mathematiker
 Mait Toom (* 1990), estnischer Fußballtorhüter
 Tanel Toom (* 1982), estnischer Regisseur
 Willem den Toom (1911–1998), niederländischer Generalleutnant und Politiker (VVD)
 Yana Toom (* 1966), estnische Journalistin und Politikerin

Toom bezeichnet zwei verschiedene Unternehmen der Rewe Group:
 die Baumarkt-Kette Toom Baumarkt
 die ehemalige SB-Warenhauskette Toom Markt